Letty est un patronyme porté notamment par :

 Cythna Lindenberg Letty (1895-1985), botaniste sud-africaine ;
 Yannick Letty (1959-), écrivain français, auteur de roman policier.

Homonymie de patronyme